Badon – frazione del comune rumeno di Hereclean
 Badon – nome ungherese del comune slovacco di Baďan